Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2013 проходил в немецком городе Дуйсбурге с 29 августа по 1 сентября. Соревнования должны были пройти в венгерской Сегеде, однако этот город принимал прошлогодний чемпионат, поэтому было решено перенести турнир в Рио-де-Жанейро, который отказался в сентябре 2012 и передал право хозяина немецкому Дуйсбургу, в котором уже проходил чемпионат в 2007 году.

Правила 
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ разбиваются на отдельные дисциплины: соревнования в канадском каноэ, соревнования на байдарках и соревнования в закрытом каноэ с двусторонним веслом. Каждая байдарка или каноэ может вместить в себя одного, двух или четырёх человек. Каждая дисциплина проходит на дистанциях 200 м (660 футов), 500 метров (1600 футов) и 1000 метров (3300 футов).

Представленные страны 
Спортсмены из 76 стран были представлены на чемпионате.

  (3)
  (13)
  (3)
  (22)
  (4)
  (7)
  (21)
  (6)
  (16)
  (8)
  (30)
  (9)
  (12)
  (6)
  (1)
  (5)
  (1)
  (29)
  (11)
  (3)
  (2)
  (6)
  (22)
  (4)
  (34)
  (23)
  (1)
  (1)
  (37)
  (10)
  (11)
  (2)
  (5)
  (5)
  (25)
  (14)
  (11)
  (1)
  (3)
  (18)
  (11)
  (2)
  (2)
  (17)
  (4)
  (1)
  (1)
  (2)
  (9)
  (4)
  (32)
  (7)
  (1)
  (18)
  (40)
  (1)
  (3)
  (19)
  (2)
  (15)
  (3)
  (5)
  (11)
  (31)
  (10)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (32)
  (15)
  (4)
  (6)
  (1)

Медали

Общий зачёт

Каноэ

Параканоэ

Мужчины

Каноэ

Байдарка

Женщины

Каноэ

Байдарка

Параканоэ

Примечания 

 ICF Bidding Questionnaire: 2013 ICF Canoe Sprint World Championships Szeged. — accessed 11 April 2010.

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
2013 год в гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Дуйсбурге
Август 2013 года
Сентябрь 2013 года